De Fé em Fé é um álbum de estúdio da cantora gospel Rachel Malafaia lançado pela Central Gospel Music em maio de 2013.

O disco apresenta 12 faixas e conta com composições de Davi Fernandes, Gislaine e Milena, Eyshila, além de Paulo César Baruk e Emerson Pinheiro, que também assinam a produção musical.

Faixas
O Livro Sagrado
De Fé em Fé
Dá-Me Dessa Água
Lázaro
Verbo de Deus
Caminho da Fé
Me Ensina a Confiar
Reina Sobre Todos
Purifica (feat. Eyshila)
Enquanto Eu Espero
Confio em Ti
De Glória em Glória
Não Me Dou por Vencido

Clipes

Álbuns de 2013
Álbuns de música cristã contemporânea
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns da Central Gospel Music
Álbuns produzidos por Emerson Pinheiro
Álbuns produzidos por Paulo César Baruk